Biltmore Hotel ist der Name mehrerer Hotels in den Vereinigten Staaten:

 Coral Gables Biltmore Hotel, in Coral Gables, Florida ID-Nr. 72000306
 Dayton Biltmore Hotel, in Dayton, Ohio, ID-Nr. 82003616
 New York Biltmore Hotel, Luxushotel in New York City von 1913 bis 1981